Les épreuves de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1924 de Paris se déroulent du 13 au  au stade Colombes sur des courts en terre battue.

Le tennis disparaît ensuite du programme des Jeux, jusqu'à son retour en démonstration à Mexico en 1968 et à Los Angeles en 1984, et officiel, pour ne plus le quitter, à partir des Jeux de Séoul 1988.

Podiums

Tableau des médailles par pays

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Double dames

Double mixte

Voir aussi

Article connexe 
 Jeux olympiques

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique